Edinburg kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Dzintari (känd som Edinburga fram till 1922), Jūrmala,

Storbritannien 

 Edinburgh, riksdelshuvudstad, Skottland,

USA 

 Edinburg (ort i USA, Illinois), Christian County, 
 Edinburg (countyhuvudort), Texas, Hidalgo County, 
 Edinburg, Virginia, ort, Shenandoah County, 
 Edinburg (ort i USA, North Dakota), Walsh County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar